Ману́йлова — фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:
 Мануйлова, Ирина Александровна — д.м.н., профессор, чл.-корр. АМН СССР
 Мануйлова, Ирина Викторовна (род. 1965) — депутат Государственной Думы шестого созыва.
 Мануйлова, Маргарита Владимировна (род. 2000) — российская футболистка.
 Мануйлова (Плетнёва), Наталья Александровна (1889—1967) — советский офтальмолог.
 Мануйлова, Ольга Максимилиановна (1893—1984) — советский скульптор, Народный художник Киргизской ССР.
 Мануйлова, Татьяна Николаевна (род. 1954) — российский финансист, аудитор Счётной палаты РФ с 2013 года.

См. также